
Molekulska formula -{C21H29NO2}- se može odnositi na:

 Butorfanol
 Norelgestromin